

Geografia 
 Circondario della Sprea-Neiße – circondario rurale del Land tedesco del Brandeburgo
 Euroregione Neiße – prima forma ufficialmente riconosciuta di cooperazione tra località di confine nell'Europa centro-orientale
 Glatzer Neiße – fiume della Polonia sudoccidentale che nasce dai monti Sudeti
 Neiße – fiume che nasce e scorre in Repubblica Ceca
 Neiße-Malxetal – comune del Brandeburgo in Germania

Persone 
 Hermann Neiße – calciatore tedesco, difensore
 Max Herrmann-Neiße – attore tedesco

Pagine correlate 
 Nysa (disambigua)